Westerdeich war eine wöchentlich ausgestrahlte Serie, welche auf RTL im Jahre 1995 lief.

Die Serie wurde im Jahre 1995 in 37 Folgen ausgestrahlt. Die Serie wurde aufgrund schwacher Quoten eingestellt.

Handlung 

Es zeigt das Leben in einem kleinen Dorf namens Westerdeich im Norden Deutschlands.

Hintergrund 
Westerdeich war eine Adaption der belgischen Serie Wittekerke. In den 37 Folgen kamen angeblich 70 Darsteller und 1500 Komparsen zum Einsatz.

Besetzung

Hauptdarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs.

Nebendarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs.

Regie

Weblinks 
 

Fernsehserie (RTL)
Seifenoper
Fernsehserie der 1990er Jahre